Tinsel – film del 1918 diretto da Oscar Apfel
Tinsel – film del 2012 diretto da Mikel Ledesma